Imingfjellet kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Imingfjellet, Antarktis,

Norge 

 Imingfjellet (berg i Norge), Buskerud fylke, Nore og Uvdal, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar